Raasdorf bezeichnet:

 Raasdorf, Gemeinde im Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich
 Raasdorf (Greiz), Ortsteil der Kreisstadt Greiz, Thüringen
 Raasdorf (Oelsnitz), Ortsteil der Stadt Oelsnitz/Vogtl. im Vogtlandkreis, Sachsen
Siehe auch:
 Rasdorf (Begriffsklärung)